В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Венді Тернбулл 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Пем Шрайвер (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (фінал)
 Зіна Гаррісон (2-ге коло)

 Карлінг Бассетт (1-ше коло)
 Кеті Горват (1-ше коло)
 Сільвія Ганіка (півфінал)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

LA Women's Tennis Championships